Рясной — фамилия и топоним:

 Рясной — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области России.
 Рясной, Василий Степанович (1904—1995) — советский партийный и государственный деятель, деятель спецслужб.
 Рясной, Илья Владимирович — российский писатель, автор остросюжетных произведений.